Rivers kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivers, Manitoba, ort,

Nigeria 

 Rivers, delstat, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar